Клос-Фонтен (фр. Clos-Fontaine) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. 
 Карлі Клос (англ. Karlie Kloss; * 3 серпня 1992 року, Чикаго, США) — американська модель, ангел Victoria's Secret. 
 Томаш Клос (пол. Tomasz Kłos, * 7 березня 1973, Згеж) — колишній польський футболіст, що грав на позиції захисника. 
 Клос Євген Степанович (1934 — 1999) — український фізик, педагог, професор, завідувач кафедри педагогіки у Львівському державному університеті.
 Чад ле Клос (англ. Chad le Clos, 12 квітня 1992) — південноафриканський плавець, олімпійський чемпіон. 
 Юліуш Клос (пол. Juliusz Kłos, 8 серпня 1881(18810808) — 5 січня 1933, Вілюнюс) — польський архітектор, історик архітектури, професор Університету Стефана Баторія.